__notoc__

Nom commun 

 Laboureur, nom de métier de la paysannerie.

Surnom 
 Isidore le Laboureur (1080-1130), saint catholique.

Patronyme 

 Chantal Laboureur (1990-), joueuse de beach-volley allemande.
 Claude Le Laboureur (1601-?), ecclésiastique, historien et héraldiste français.
 Jean Le Laboureur (1623-1675), cousin du précédent, ecclésiastique et historien français.
 Francesco Massimiliano Laboureur (1767-1831), ou Francesco Maximilien Laboureur, sculpteur italien.
 Alessandro Massimiliano Laboureur (1794-1861), sculpteur italien, fils du précédent.
 Jean Émile Laboureur (1877-1943), peintre, dessinateur et graveur français.
 Roger Laboureur, journaliste sportif belge de la RTBF.

Cinéma 
 Mickey laboureur, court métrage d'animation américain de Mickey Mouse (1929).

Littérature 
 Le Laboureur et ses Enfants, fable de Jean de La Fontaine, 1668.
 Pierre le laboureur, poème allégorique en vers en moyen-anglais () de William Langland composé entre 1360 et 1387 et la tradition de Pierre le laboureur.
 Le Squelette laboureur, poème de Charles Baudelaire publié dans les Fleurs du mal.

Oiseau 
 Cacatoès laboureur (« Cacatua pastinator »), perroquet d'Australie.
 Pic laboureur (« Geocolaptes olivaceus »), oiseau de la famille des Picinae.

Autres 
 Paysage avec une maison et un laboureur, tableau de Vincent van Gogh, (1889).
 Poêle des Laboureurs, bâtiment datant de 1625, monument historique, à Colmar (Haut-Rhin).
 Přemysl le laboureur, fondateur mythique d'une dynastie de souverains de Bohème, au .
 Soldat laboureur, figure populaire de la France du  symbolisant la double dimension paysan / soldat.
 Soldat laboureur, variété de poire.
 Rue des Laboureurs, voie de circulation à Colmar (Haut-Rhin).

Liens externes 
 

Laboureur